Dasilameh steht für:

 Dasilameh (Lower River Region)
 Dasilameh (North Bank Region)
 Dasilameh (West Coast Region)